Revolta camponesa de 1381 - revolta ocorrida na Inglaterra
 Guerra dos Camponeses - revolta ocorrida na Alemanha

Ver também 

 Lista de Revoltas Camponesas

Desambiguação